El fabulós Andersen, pel·lícula estatunidenca dirigida per Charles Vidor i estrenada el 1953.
 (2476) Andersen, asteroide descobert per l'astrònom N. Txernikh des de l'observatori de Naütxni.
 Biografies:
 David Emil Andersen (n. 1980), jugador de bàsquet australià amb passaport danès.
 Erik Andersen (1904–1938), jugador d'escacs danès.
 Hans Christian Andersen (1805-1875), escriptor danès conegut pels seus contes infantils.
 Hjalmar Andersen (1923-2013), patinador de velocitat sobre gel noruec.
 Joachim Andersen (1847-1909), flautista i compositor danès.
 Kim Andersen (n. 1958), ciclista danès, professional entre 1980 i 1992.
 Niklas Andersen (n. 1988), futbolista alemany.
 Søren Andersen (n. 1970), davanter de futbol danès.